Trajectum est le nom de plusieurs villes de la Rome antique, bâties à l'endroit où on traversait un fleuve, dont :
Trajectum ad Mosam, aujourd'hui Maastricht ; 
Trajectum ad Rhenum ou Ultra-Trajectum, aujourd'hui Utrecht.